Моховка — исчезнувшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.

Располагалась между деревнями Шимоновка, Хохловка, Шатиловка Хиславичского района и Митюли Починковского. У истока речки Выдра. В 15 км к северо-востоку расположен город Починок.

История 
Впервые упоминается в Списке Населённых Мест Смоленской губернии от 1859 года, как деревня Рославльского уезда с 9 дворами и 90 жителями.

Также она есть на картах РККА 1924 и 1926 годов, когда в ней располагалось 12 дворов.

В справочнике административно-территориального деления Смоленской области от 1981 года указано, что деревня Моховка Хиславичского района упоминается в систематических списках до 1943 года.

На картах 1970-х годов деревни уже нет. На карте Госгисцентра от 2010 года на месте деревни отмечено урочище Моховка.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Хиславичского района